Булон може да се односи на:

 Булон (Ил и Вилен), насељено место у Француској, у департману Ил и Вилен
 Булон (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос